Баранский — фамилия. Известные носители:

 Баранский, Казимир Иванович (1935—2013) — генерал-майор ВС СССР.
 Баранский, Казимир Станиславович (1894—1937) — деятель советских спецслужб.
 Баранский, Николай Николаевич (1881—1963) — советский экономико-географ, создатель советской районной школы как направления экономической географии, Герой Социалистического труда.